

Бруквілл — місто, штат Індіана
 Бруквілл — місто, штат Канзас
 Бруквілл — місто, штат Огайо
 Бруквілл — місто, штат Пенсільванія
 Бруквілл — селище, штат Нью-Йорк